Myriozoum är ett släkte av mossdjur. Myriozoum ingår i familjen Myriaporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Myriozoum